Joey MacDonald (né le  à Pictou, en Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien occupant la position de gardien.

Carrière en club
En 2006-2007, il commence à jouer dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit. Il est placé au ballotage, le , il est réclamé par les Bruins de Boston. Le , il signe un contrat de 2 ans avec les Islanders de New York. Il est alors envoyé au club affilié aux Islanders dans la Ligue américaine de hockey, les Sound Tigers de Bridgeport.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Maple Leafs de Toronto. Avant le début de la saison 2009-2010, il est à nouveau placé au ballotage et envoyé au club-école des Leafs, les Marlies de Toronto.

Le , Joey MacDonald est échangé aux Ducks d'Anaheim en retour d'un choix de septième ronde au repêchage de 2010. Puis, le , il retourne avec les Red Wings de Détroit, signant un contrat d'un an. Il prolonge son entente avec les Red Wings le .

Le , les Red Wings le place au ballotage. Un jour plus tard, les Flames de Calgary le réclame. Il devient alors l'auxiliaire de Karri Rämö .

Le , après avoir joué 7 matchs de la saison régulière, il est placé au ballotage par les Flames de Calgary. Le lendemain, puisque qu'aucune autre équipe le réclame, il est envoyé à leur club-école, les Heat d'Abbotsford.

Le  juillet il signe un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1997-1998 || Mooseheads de Halifax || LMJHQ || 17 || 3 || 12 || 0 || 816 || 54 || 3,97 || 88 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 140 || 15 || 6,43 || 86,1 || 0 || 4
|-
| 1998-1999 || Petes de Peterborough || LHO || 47 || 22 || 15 || 2 || 2483 || 123 || 2,97 || 91,1 || 3 || 6 || 3 || 0 || 2 || 145 || 13 || 5,36 || 87,1 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Petes de Peterborough || LHO || 48 || 20 || 15 || 6 ||  || 125 || 2,84 || 91,1 || 2 || 1 || 5 || 1 || 4 || 280 || 16 || 3,43 || 89,5 || 1 || 0
|-
| 2000-2001 || Petes de Peterborough || LHO || 57 || 25 || 19 || 7 ||  || 161 || 2,94 || 91,8 || 2 || 0 || 7 || 3 || 4 || 426 || 18 || 2,54 || 93,5 || 0 || 2
|-
| 2001-2002 || Storm de Toledo || ECHL || 38 || 12 || 15 || 7 ||  || 100 || 2,88 || 92,2 || 1 ||27  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-|| 1 || 0 ||1 || 84 || 3 || 2,14 || 93,9 || 0||0  
|-
| 2002-2003 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 25 || 14 || 6|| 0 ||  || 49 || 2,20 || 91,6  || 3 || 2 || 1|| 0 || 0 || 7 || 1 ||7,95  ||75  || 0 || 0 
|-
| 2003-2004 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||39  || 22 ||12 || 3 ||  || 74 || 1,97 || 93,6  || 6 || 4 || 1|| 0 || 1 || 40 || 4 || 6,04 || 82,6 || 0 || 2 
|-
| 2004-2005 || Griffins de Grand Rapids|| LAH || 66 || 34 || 29|| 2 ||  || 143 || 2,29 || 92,6  ||  5|| 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 32 || 17 ||9 || 2 ||  || 91 || 3,13 || 89,7  || 2 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Storm de Toledo || ECHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60|| 1 || 1 || 96,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 8 || 1 ||5 || 1 ||  468|| 27 || 3,46 || 87,2  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 1 ||1 ||0  || 123 || 6 || 2,93 || 89,8  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Bruins de Boston || LNH || 7 || 2 || 2|| 1 || 358 || 16 || 2,68 || 91,8  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport|| LAH ||38  || 16 || 19|| 2 ||  || 109 ||2,89  ||90,9   || 2 || 55 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Islanders de New-York|| LNH || 2 || 0 ||1 || 1 || 120 || 6 || 2,99 || 91,8  ||0  ||0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Islanders de New-York|| LNH || 49 || 14 ||26 || 6 ||  || 157 ||3,37  || 90,1  || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Marlies de Toronto|| LAH || 36 || 14 ||19 || 3 ||  || 112 || 3,18 || 89,3  || 2 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Maple Leafs de Toronto|| LNH ||  6|| 1 || 4|| 0 || 319 || 17 || 3,20 || 89,2  ||0  ||0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 20 ||10  ||9 || 1 ||  ||  54||2,78  ||  89,4 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 15 ||5  ||5 ||3  ||  ||  31|| 2,58 || 91,7  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 26 || 11 || 11 || 3 ||  || 62 || 2,63 || 91,3  ||3  ||19  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 14 || 8 || 5|| 1 || 806 || 29 || 2,16 || 91,2  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Flames de Calgary || LNH || 21 || 8 || 9|| 1 ||  || 55 || 2,87 || 90,2  ||  0|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 11 || 5 ||4 || 1 ||599  || 29 || 2,91 || 89  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 16 || 5 || 10|| 0 ||900  || 45 || 3 || 90,9  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 26 ||10  ||9 || 6 ||  || 72 || 2,77 || 91  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SERC Wild Wings || DEL || 28 ||  || ||  ||  ||  || 3,18 || 92  ||0  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || SERC Wild Wings || DEL || 17 ||  || ||  || 948 ||  || 2,78 || 91,5  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 133 || 44 || 61 || 15 ||  || 367 || 3 || 90,2 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes